Abbaye de Belchamp peut désigner :
 abbaye Notre-Dame de Belchamp (détruite en 1725), à Voujeaucourt, dans le Doubs, en France ;
 abbaye Sainte-Trinité de Belchamp (détruite à la Révolution), à  Méhoncourt, en Meurthe-et-Moselle, en France.

Homonymie d'abbayes